Vranidoll (, ) ist eine Ortschaft im Nordosten des Kosovo. Sie gehört zur Gemeinde Pristina.

Geographie 
Das im Nordosten des Kosovo gelegene Vranidoll befindet sich rund 20 Kilometer östlich von Pristina. Das Dorf liegt am Fluss Llap. In Vranidoll und Besia verläuft neben den Dörfern die M-25. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch die Autostrada R 7 die in Richtung Pristina und Prizren führt.

Klima 
In Vranidoll herrscht gemäßigtes kontinentales Klima mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 10 °C und einer Jahresniederschlagssumme von knapp 900 mm vor. Im Juli liegt die Durchschnittstemperatur bei 21 °C, im Januar bei −1 °C.

Bevölkerung 
Die Volkszählung in der Republik Kosovo aus dem Jahr 2011 ergab, dass in dem Dorf Vranidoll 1053 Menschen wohnten. davon 1051 Albaner, ein Bosniake und ein Kosovo-Ägypter,

Religion 

2011 bekannten sich alle Einwohner des Dorfes zum Islam.

Einzelnachweise 

Ort im Kosovo
Geographie (Gemeinde Pristina)